То́маш Камусе́лла (; род. 1967, Кендзежин-Козле, Опольское воеводство, Польша) — польский историк, публицист, доктор философии по политологии (2001) и доктор по культурологии (2011), действительный член Королевского исторического общества. В сферу его научной деятельности входят междисциплинарные исследования в области национальной и языковой политики стран и регионов Центральной Европы (прежде всего, Силезии), исследования теории нации, проблем национализма и европейской интеграции, а также вопросы социолингвистики. Преподаёт в шотландском университете Сент-Эндрюс.

Публикации на английском 
 The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe (Foreword by Professor Peter Burke). Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 1168 pp.; ISBN 978-0-230-29473-8 (Paperback edition).
 The Szlonzoks and Their Language: Between Germany, Poland and Szlonzokian Nationalism / Szlonzocy (Ślązacy) i ich język pomiędzy Niemcami, Polską a szlonzskim (śląskim) nacjonalizmem. 2009. Zabrze, Poland: NOS, 122 pp. ISBN 978-83-60540-93-0.
 The Politics of Language and Nationalism in Modern Central Europe (Foreword by Professor Peter Burke). 2009. Basingstoke, UK: Palgrave, 1168 pp. ISBN 978-0-230-55070-4, ISBN 0-230-55070-3.
 Silesia and Central European Nationalisms: The Emergence of National and Ethnic Groups in Prussian Silesia and Austrian Silesia, 1848—1918 (Ser: Central European Studies; Foreword by Professor Charles W. Ingrao). 2007. West Lafayette, IN: Purdue University Press, 386 pp. ISBN 978-1-55753-371-5, ISBN 1-55753-371-7.
 Polsko-angielsko-niemiecki glosariusz regionalny / The Polish-English-German Regional Glossary. 2006. Zabrze, Poland: NOS, 160 pp. ISBN 978-83-60540-53-4.
 Polsko-angielsko-niemiecki glosariusz regionalny Województwa Opolskiego / The Polish-English-German Glossary of the Regional Terminology of the Opole Voivodeship. 2004. Opole, Poland: Oficyna Piastowska, 130pp. ISBN 83-89357-18-6.
 The Szlonzoks and Their Language: Between Germany, Poland and Szlonzokian Nationalism. 2003. Florence, European University Institute: Working Papers Series of the Department of History and Civilization (HEC 2003/1), 50 pp.
 The Dynamics of the Policies of Ethnic Cleansing in Silesia During the Nineteenth and Twentieth Centuries (research work). 2000. Prague: Research Support Scheme, 710 pp. https://web.archive.org/web/20070822011518/http://e-lib.rss.cz/ ; http://e-lib.rss.cz/diglib/pdf/17.pdf, https://web.archive.org/web/20170224234905/http://rss.archives.ceu.hu/archive/00001016/01/17.pdf

Публикации на польском 
 Warszawa wie lepiej Ślązaków nie ma. O dyskryminacji i języku śląskim [Warsaw Knows Better — The Silesians Don’t Exist: On Discrimination and the Silesian Language]. 2014. Zabrze, Poland: NOS, 174 pp. ISBN 978-83-60540-21-3.
 Ślōnsko godka [The Silesian Language]. 2014. Zabrze, Poland: NOS, 196 pp. ISBN 978-83-60540-22-0.
 Maski i twarze nacjonalizmu [Masks and Facets of Nationalism]. 2008. Zabrze, Poland: NOS, 284 pp. ISBN 978-83-60540-84-8.
 O Schlonzsku i nacjonalizmie [On Upper Silesia and Nationalism]. 2008. Zabrze, Poland: NOS, 148 pp. ISBN 978-83-60540-60-2.
 Uwag kilka o dyskryminacji Ślązaków i Niemców górnośląskich w postkomunistycznej Polsce [A Few Remarks on the Discrimination of the Silesians and Upper Silesia’s Germans in Postcommunist Poland]. 2007. Zabrze, Poland: NOS, 28 pp. ISBN 978-83-60540-68-8.
 Schlonzsko: Horní Slezsko, Oberschlesien, Górny Śląsk. Esej o regionie i jego mieszkańcach [Schlonzsko: Upper Silesia. An Essay on the Region and Its Inhabitants] (2nd, corrected and enlarged edition). 2006. Zabrze, Poland: NOS, 148 pp. ISBN 978-83-60540-51-0.
 W bżuhu vieloryba [In a Whale’s Belly, a collection of essays on nationalism and language politics in Asia, the Balkans and Central Europe. Introduction by Prof Wojciech J Burszta]. 2006. Toruń, Poland: Wydawnictwo A Marszałek, 305 pp. ISBN 978-83-7441-383-1.
 Schlonzska mowa. Język, Górny Śląsk i nacjonalizm (Vol II) [Silesia and Language: Language, Upper Silesia and Nationalism, a collection of articles on various social, political and historical aspects of language use in Upper Silesia]. 2006. Zabrze, Poland: NOS, 151 pp. ISBN 83-919589-2-2.
 Schlonzska mowa. Język, Górny Śląsk i nacjonalizm (Vol I) [Silesia and Language: Language, Upper Silesia and Nationalism, a collection of articles on various social, political and historical aspects of language use in Upper Silesia]. 2005. Zabrze, Poland: NOS, 187 pp. ISBN 83-919589-2-2.
 Schlonzsko: Horní Slezsko, Oberschlesien, Górny Śląsk. Esej o regionie i jego mieszkańcach [Schlonzsko: Upper Silesia. An Essay on the Region and Its Inhabitants]. 2001. Elbląg, Poland: Elbląska Oficyna Wydawnicza, 108 pp. ISBN 83-913452-2-X.

Примечания 

Историки Великобритании
Учёные Великобритании
Доктора философии по политологии
Доктора философии по культурологии